Autoritat Bancària Europea (en anglès, EBA), un organisme regulador de la Unió Europea
 Lliga EBA, quarta categoria del bàsquet espanyol